Constitution grecque de 1822
Constitution grecque de 1823
Constitution grecque de 1827
Constitution grecque de 1832
Constitution grecque de 1844
Constitution grecque de 1864
Constitution grecque de 1911
Constitution grecque de 1925
Constitution grecque de 1927
Constitution grecque de 1948
Constitution grecque de 1952
Constitution grecque de 1968
Constitution grecque de 1973
Constitution grecque de 1975